Nickerie (district), een district in het noordwesten van Suriname
Nickerie (rivier), een rivier in het westen van Suriname
Nieuw-Nickerie, de tweede stad van Suriname en de hoofdstad van het district Nickerie